Kwasówka bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Kwasówka (Drelów), Dorf der Gmina Drelów in der Woiwodschaft Lublin
 Kwasówka (Janów), Siedlung der Gmina Janów in der Woiwodschaft Podlachien